Torquata steht für:

 Iunia Torquata (* vor 10 v. Chr.; † 55 n. Chr.), Vestalin aus der Familie der Iunier
 Licinia Cornelia Volusia Torquata, römische Patrizierin aus der Kaiserzeit des 1. bis 2. Jahrhunderts n. Chr.
 (8777) Torquata, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Torquata (Krater), Einschlagkrater auf dem Asteroiden (4) Vesta

Siehe auch:
 Torquatus
 Torquato